Markus Paatelainen (Valkeakoski, 23 de janeiro de 1983) é um futebolista finlandês.

Markus Paatelainen